Der Copa Claro 2013 war ein Tennisturnier, welches vom 16. bis zum 24. Februar 2013 in Buenos Aires stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2013 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Memphis die U.S. National Indoor Tennis Championships sowie in Marseille die Open 13 gespielt. Letztere zählten genau wie der Copa Claro zur Kategorie ATP World Tour 250, während die U.S. National Indoor Tennis Championships 2013 zur Kategorie ATP World Tour 500 gehörten.

Der Vorjahressieger im Einzel, David Ferrer, konnte seinen Titel souverän verteidigen. Er gewann das Finale gegen den Schweizer Stanislas Wawrinka in drei Sätzen. Im laufenden Jahr feierte er damit den zweiten Turniersieg, nachdem er bereits das Turnier in Auckland gewinnen konnte. Im Doppel waren David Marrero und Fernando Verdasco die Titelverteidiger. Die diesjährige Austragung gewann das italienische Duo Simone Bolelli und Fabio Fognini gegen das deutsch-US-amerikanische Duo Simon Stadler und Nicholas Monroe in zwei Sätzen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Copa Claro 2013 fand vom 16. bis zum 18. Februar 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Beim Copa Claro 2013 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 49 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 53 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 44 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in Buenos Aires